Alexandre Balotelli (nacido el 5 de febrero de 1993) es un futbolista brasileño que se desempeña como delantero.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Boa Esporte Clube
Futbolistas de la Associação Atlética Ponte Preta
Futbolistas del Clube Atlético Sorocaba
Futbolistas del Esporte Clube Pelotas
Futbolistas del SC Sagamihara